Distretto di Chiara – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Chiara – distretto del Perù nella regione di Ayacucho